Plusieurs cathédrales chrétiennes sont consacrées en d’Irlande sous le vocable de cathédrale Saint-Brendan, d’après le saint irlandais Brendan de Clonfert :
 l’ancienne cathédrale Saint-Brendan d’Ardfert, dans un monastère fondée par le saint ;
 la cathédrale Saint-Brendan de l’Église anglicane d’Irlande, dans le monastère de Clonfert, siège historique du diocèse de Clonfert ;
 la cathédrale Saint-Brendan à Loughrea, de l’Église catholique romaine, siège du diocèse catholique de Clonfert après la Réforme.

Brendan
~